DDN:
 DNS Distributed Nodelist
 Defense Data Network